Stamina steht für:

 engl. für Ausdauer
 die Mehrzahl von Stamen, siehe Staubblatt.
 eine finnische Thrash-Metal-Band, siehe Stam1na.
 Stamina (Band), eine Reggae-Band aus Bayern.
 STAMINA, Eine Intelligente Unterstützungsplattform zu Vorhersage und Management von Pandemien, ein Projekt der EU.